

Personnalités 

 Anwar Choudhury (né en 1959), diplomate et homme politique britannique ;
Golam Wahed Choudhury (1926-1997), politologue et diplomate bengali ;
 Hamza Choudhury (né en 1997), footballeur anglais ;
 Malay Roy Choudhury (né en 1939), écrivaine bengali ;
Mahmudul Amin Choudhury (1937-2019), juge en chef du Bangladesh ;
 Ramadevi Choudhury (1899-1985), indépendantiste et réformatrice indienne ;
 Sarita Choudhury (née en 1966), actrice britannique.